

Patronymie
 Hans Speth (1897-1985) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Johann Speth (1664-1749) est un organiste et compositeur allemand.
 Maria Speth (1957- ) est une cinéaste allemande.